Оргельбранд — фамилия немецко-польско-еврейского происхождения, известные носители:
 Оргельбранд, Самуэль (1810—1868) — польско-еврейский книготорговец, издавший «Всеобщую энциклопедию С. Оргельбранда».
 Оргельбранд, Мауриций (1826—1904) — польско-еврейский издатель, брат Самуэля Оргельбранда.